Иван Грозев може да се отнася за:
 Иван Грозев (предприемач) (1847-1916), български предприемач
 Иван Грозев (писател) (1872-1957), български писател